Bürgermeisterei Neunkirchen steht für:

 Bürgermeisterei Neunkirchen, Amt Nohfelden, Fürstentum Birkenfeld, siehe Fürstentum Birkenfeld #Amt Nohfelden
 Bürgermeisterei Neunkirchen, Landkreis Ottweiler, Preußen
 Bürgermeisterei Neunkirchen, Kreis Siegen, Preußen, siehe Amt Neunkirchen
 Bürgermeisterei Neunkirchen, Siegkreis, Preußen